Török László (1928–2010) Bedő-díjas erdőmérnök 
 Török László (1928–2013) a rádiházi ménes vezetője (1953-1989); Magyar Military Válogatott volt szövetségi kapitánya Somogyifoto.gportal.hu
 Török László (1929–1997) író, újságíró, filmkritikus
 Török László állatorvos, a rádiházi, Kabalaménes Kft. egyik tulajdonosa, fő lótenyésztője, Török László agrármérnök veje
 Török László (1937) atléta, gátfutó
 Török László (1941–2020) régész, történész, az MTA tagja
 Török László (1947–2001) katonatiszt, ezredes, posztumusz dandártábornok
 Török László (1948–2020) Balázs Béla-díjas fotóművész
 Török László (1950) sportújságíró, sportvezető
 Török László (1957) közgazdász, bankár
 Török László (1962–) klasszika-filológus, történelemtanár
 Török László (1967–) romániai magyar politikus (RMDSZ), Nagyszalonta polgármestere
 Török László (1969) labdarúgó (Tiszakécske, Kispest-Honvéd), edző
 Török László (1964) tanár, informatikus, kaktuszgyűjtő

Jegyzetek